Friedberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Friedberger (Geburtsjahr unbekannt; † 1458), Baumeister, Steinmetz und Ingenieur in Frankfurt am Main
 Eleanor Friedberger (* 1976), Mitglied der US-amerikanischen Indierock-Band The Fiery Furnaces
 Ernst Friedberger (1875–1932), deutscher Immunologe und Hygieniker
 Lisa Friedberger (* 1997), deutsche Handballspielerin
 Matthew Friedberger (* 1972), Mitglied der US-amerikanischen Indierock-Band The Fiery Furnaces

Siehe auch:
 Friedeberger
 Friedberg